En Pologne, Cieśle peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Cieśle, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Cieśle, village du powiat d'Oborniki
 Cieśle, village du powiat de Pleszew
 Cieśle, village du powiat de Poznań

dans la voïvodie de Łódź
 Cieśle, village du powiat de Piotrków
 Cieśle, village du powiat de Wieluń

dans la voïvodie de Mazovie
 Cieśle, village du powiat de Piaseczno
 Cieśle, village de la gmina de Bodzanów
 Cieśle, village de la gmina de Drobin

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Cieśle, village